O Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, é uma instituição de ensino localizada no município brasileiro de Guarapuava, no estado do Paraná é mantido pelo Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação ligada administrativamente ao Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, é o colégio mais antigo de Guarapuava e o maior em número de estudantes matriculados atendendo Guarapuava e região oferecendo o ensino médio e cursos técnicos integrado e subsequente, iniciou suas atividades em 1º de março de 1946, sob a denominação de “Ginásio Estadual de Guarapuava.

Educação em Guarapuava
Instituições de ensino técnico do Paraná
Fundações no Paraná em 1946